

Culture
 Le kaiken est un petit sabre japonais.

Littérature
 Kaïken est un roman écrit par Jean-Christophe Grangé, publié le .